Bekim Kuli – calciatore albanese
 Zoltán Kuli – astronomo ungherese